Смиловци може да се отнася за:

 Смиловци, село в Северна България
 Смиловци, село в Република Македония
 Смиловци, село в Западните покрайнини, Сърбия